Křestní jméno nebo příjmení Marshall nosí více významných osobností:

křestní jméno
 Marshall Sahlins (1930–2021) – americký antropolog
 Marshall Bruce Mathers (* 1972) – americký raper známý jako Eminem

příjmení
 Alan Marshall (1902–1984) – australský spisovatel, publicista cestovatel a folklorista
 Alfred Marshall (1842–1924) – britský teoretický ekonom
 Barry Marshall (* 1951) – australský lékař, profesor klinické mikrobiologie, nositel Nobelovy ceny
 Brandon Marshall (* 1984) – hráč amerického fotbalu
 Brian Marshall (* 1973) – americký baskytarista
 Bruce Marshall (1899–1987) – skotský spisovatel
 David Marshall (1908-1995) – singapurský politik, diplomat a právník
 David James Marshall (* 1985) – skotský fotbalový brankář
 Debra Marshallová (* 1960) – americká herečka
 Eddie Marshall (1938–2011) – americký jazzový bubeník
 Frank Marshall (1877–1944) – americký šachový velmistr
 Garry Marshall (* 1934) – americký herec, režisér, scenárista a producent
 George Catlett Marshall (1880–1959) – americký generál a politik
 J. Howard Marshall (1905-1995) – americký podnikatel
 Jason Marshall (* 1971) – kanadský hokejista
 Jim Marshall (1923-2012) – britský podnikatel, zakladatel společnosti Marshall Amplification
 Jim Marshall (fotograf) (1936-2010) – americký fotograf
 John Marshall – více různých osob (rozcestník)
 Kris Marshall (* 1973) – anglický herec
 Neal Marshall (* 1969) – kanadský rychlobruslař
 Penny Marshallová (1943-2018) – americká herečka, režisérka a producentka
 Rob Marshall (* 1960) – americký režisér
 Roger Marshall (* 1960) – americký republikánský politik
 Scott Marshall – americký režisér
 Thomas Riley Marshall (1854–1925) – americký politik
 Thurgood Marshall (1908–1993) – americký právník
 Tonie Marshall (1951–2020) – francouzsko-americká filmová herečka, režisérka a scenáristka
 Vickie Lynn Marshall viz Anna Nicole Smith
 Willie Marshall (* 1931) – kanadský hokejový útočník